Cieki w Polsce
 Dziki Potok – potok, dopływ Łomnicy
 Dziki Potok – struga, dopływ Brnia

Przypisy